Funeral, uma cerimônia fúnebre;

Música
Funeral (banda)
Funeral (álbum)
The Funeral Album

Desambiguação